Rajović est un patronyme pouvant désigner : 

 Cvetko Rajović (1793-1873), homme politique serbe
 Dušan Rajović (1997-), coureur cycliste serbe
 Sanja Rajović (1981-), joueuse internationale serbe de handball